EPAL steht für:

 European Pallet Association e. V., nicht-gewinnorientierter Unternehmensverband zur Förderung der Europoolpalette
 Prüfzeichen des gleichnamigen Verbandes für die Europoolpalette
 Enterprise Privacy Authorization Language, Beschreibungssprache für unternehmensspezifische Datenschutzrichtlinien
 Empresa Portuguesa de Águas Livres, Wasserversorgungsunternehmen in Portugal

Abkürzung